Asia (in greco antico Ἀσία) è un personaggio della mitologia greca ed è una delle Oceanine.

Genealogia 

Figlia del titano Oceano e della titanide Teti, sposò il titano Giapeto e fu la madre dei titani Atlante, Prometeo, Epimeteo e Menezio.

Secondo Esiodo la sposa di Giapeto sarebbe Climene, un'altra delle Oceanine.

Genealogia (Esiodo)

Mitologia 

Nel Prometeo liberato di Percy Bysshe Shelley Asia (simbolo della Natura), sposa Prometeo, dopo essere stato liberato da Ercole, dando così inizio al regno del Bene e dell'Amore sulla Terra.

Una delle tre parti del mondo allora conosciute, l'Asia, prende il nome dalla ninfa.

Note

Bibliografia 
 Esiodo, Teogonia,539
 Pseudo-Apollodoro, Biblioteca di Apollodoro 1.2.2-4.

Collegamenti esterni 
 

Oceanine
Prometeo